CJ Group (Си-джей груп, ) — южнокорейский конгломерат (чеболь) со штаб-квартирой в Сеуле.

Компания 
Пищевая компания CheilJedang отделилась от Samsung Group в 1993 году. С тех пор компания расширяла сферу бизнеса, сначала на фармацевтику, биотехнологии и химическую индустрию. В 2002 году была переименована в CJ. На сегодняшний день остаётся крупнейшей корейской био- и пищевой компанией, но стала ещё и одним из лидеров в сфере развлечений и средств массовой информации.

Литература 
 History — About CJ

Примечания

Ссылки  
  
 Английская версия официального веб-сайта 

CJ Group
Компании, основанные в 1953 году
Компании Республики Корея
Конгломераты
Чеболи
Холдинги